Peter Spuhler ist der Name folgender Personen:

* Peter Spuhler (Fußballspieler) (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Peter Spuhler (Unternehmer) (* 1959), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP)
 Peter Spuhler (Intendant) (* 1965), deutscher Dramaturg und Theaterintendant